Ctenochasmatoidea (Птерохазматоїди) — надродина птерозаврів підряду птеродактилів (Pterodactyloidea). Є групою невеликих і середніх розмірів птерозаврів з коротким хвостом з нижньої юри до нижньої крейди. Були поширені по усьому світі.

Опис 
Вони шукали їжу, ймовірно, на мулистих мілководних ділянках річок і озер. Їх характерною особливістю є подовжена округла морда з численними зубами, призначеними для захоплення риби. Аргентинський птерозавр Pterodaustro мав у роті понад 1000 довгих голкоподібних зубів, якими він, наче через сито, проціджував планктон, як це роблять сучасні фламінго.

Класифікація 
 Ctenochasmatoidea
 Cycnorhamphus
 Feilongus
 Pterodactylus
 Unwindia
 Ctenochasmatidae
 Elanodactylus
 Gegepterus
 Ctenochasmatinae
 Beipiaopterus
 Ctenochasma
 Eosipterus
 Pterodaustro
 Gnathosaurinae
 Cearadactylus
 Gnathosaurus
 Huanhepterus
 Plataleorhynchus
 «Pterodactylus» longicollum

Філогенія 
Філогенетична кладограма згідно з Andres, B. (2021)

Примітки 

Птерозаври
Pterodactyloidea
Птерозаври юрського періоду
Птерозаври крейдового періоду